Francisco Carvajal ist der Name folgender Personen:

* Francisco Henríquez y Carvajal (1859–1935), dominikanischer Diplomat und Politiker, Präsident 1916
 Francisco de Carvajal (1464–1548), spanischer Konquistador 
 Francisco S. Carvajal (1870–1932), mexikanischer Jurist und Politiker